Etudes (Chopin), werken voor solopiano van Frédéric Chopin.
 Études (Debussy), werken voor piano van Claude Debussy.
 Études (Lander), ballet van Harald Lander.
 Études (Ligeti), werken voor solopiano van György Ligeti.
 Etudes (Littell), essay van Jonathan Littell uit 2007.
 Études-Tableaux (Rachmaninov), twee sets van werken voor pianosolo door Sergej Rachmaninov.
 Études d'Exécution Transcendante, werken voor solopiano door Franz Liszt.